Кошо:
 Кошо (озеро) — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Кошо — одно из названий народности берта.